

События

Январь 
 1 января
 Упразднение парламента в Ирландии после очередных волнений. Объявлена парламентская уния двух стран.
 Открыта Церера (ныне считается карликовой планетой, а в XIX-XX веках — первым астероидом).
 20 января — в США федералист Джон Маршалл назначен главным судьёй Верховного суда.
 26 января — на Гаити армия Франсуа Туссена-Лувертюра добилась капитуляции испанских войск в восточной части острова. Через день в испанском Санто-Доминго отменено рабство.
 31 января — издан манифест о присоединении Картли-Кахетии к России.

Февраль 
 2 февраля — отставка британского правительства во главе с Уильямом Питтом. Премьер-министром становится Генри Аддингтон.
 9 февраля — в Люневиле Жозеф Бонапарт и Людвиг фон Кобенцль подписали мир между Францией и Австрией.
 13 февраля — в США принят закон об увеличении численности государственного аппарата.
 16 февраля — присоединение Восточной Грузии к Российской империи после обращения местного царя Давида XII.
 27 февраля — первый консул Франции Наполеон Бонапарт направляет российскому императору Павлу I письмо с сообщением о планируемой высадке в Англии, закрытии всех портов Европы для британских судов и товаров и с просьбой о посредничестве императора в деле закрепления Египта за Францией.

Март 
 4 марта — вступил на пост 3-й президент США Томас Джефферсон.
 16 марта — потерпел крушение британский линейный корабль «Invincible»; погибло около 400 человек.
 21 марта — англо-турецкие войска в Египте разбили французскую армию при Александрии.
 24 марта — убит российский император Павел I, престол занял его сын Александр I.
 27 марта — в Российской империи восстановлены дворянские выборы и объявлена амнистия эмигрантам.
 28 марта — в Российской империи снят запрет на ввоз товаров из Европы.
 29 марта — договор между Францией и Испанией закрепляет за Францией Луизиану и создаёт королевство Этрурию во главе с инфантом Пармским. Испания обязалась оккупировать Португалию.

Апрель 
 2 апреля — флот британского адмирала Горацио Нельсона обстреливает столицу Дании Копенгаген.
 6 апреля (16 жерминаля IX года) — казнь покушавшихся на Наполеона Бонапарта Сен-Режана и Карбона.
 7 апреля — из Бомбея отплыла англо-индусская армия генерала Бэрда для борьбы с французскими войсками в Египте.
 11 апреля — в Российской империи император Александр I учредил негласный совет из близких себе людей, названный Комитетом общественного спасения.
 13 апреля — в Российской империи разрешён свободный выезд и въезд в страну.
 18 апреля — в Великобритании продлена приостановка действия Habeas Corpus Act.
 26 апреля — в Российской империи восстановлена Жалованная грамота дворянству и упразднена Тайная экспедиция.
 28 апреля — посланнику Российской империи в Париже Степану Колычёву направлены новые инструкции, отменяющие прежние инструкции Павла I.

Май 
 8 мая — Император Всероссийский Александр I отказался от титула великого магистра Мальтийского ордена, повелел убрать мальтийский крест с государственного герба и исключил орден Св. Иоанна Иерусалимского из списка орденов Российской империи.
 9 мая — принята республиканская конституция Сан-Доминго. Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр назначен пожизненным генерал-губернатором Сан-Доминго.
 18 мая — в Российской империи отменено эмбарго с британских торговых судов.
 20 мая — начался трёхнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, получивший название Апельсиновая война.
 29 мая — Наполеон Бонапарт утвердил новую конституцию Гельветической республики («Мальмезонская конституция»).
 30 мая — в Российской империи запрещено продавать людей без земли.

Июнь 
 6 июня — Бадахосский договор между Португалией и Испанией. Португальские порты закрыты для британских судов.
 16 июня — англо-индусская армия высаживается в Косейре (Египет) разбив заслоны французского генерала Беллиара.
 17 июня — заключена Петербургская морская конвенция между Россией и Англией.

Июль 
 7 июля — англо-индусская армия генерала Бэрда в Египте достигает берега реки Нил и начинает марш к Каиру.
 15 июля — подписан конкордат между Наполеоном Бонапартом и папой римским Пием VII.

Август 
 3 августа — англо-индусская армия генерала Бэрда вступает в Каир и объединяется с британской армией.
 30 августа — французская армия сдаёт Александрию в Египте и эвакуируется на условиях соглашения в Эль-Арише.

Сентябрь 
 8 сентября — в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор (архитектор А. Н. Воронихин). Его строительство было завершено через 10 лет, а после войны 1812 года он воспринимался как памятник ратных побед русского народа в Отечественной войне 1812 года.
 12 сентября — Присоединение к России Газаха, Борчалы, Шамшадили и Памбека в результате подписания императором Александром I Манифеста о присоединении к России Восточной Грузии.
 16 сентября — в Париж для заключения мирного договора прибыл новый российский посланник граф Аркадий Иванович Морков.
 26 сентября — французская армия разгоняет законодательные палаты Батавской республики.

Октябрь 
 1 октября — прелиминарный мирный договор между Францией и Англией. Правители Англии перестают носить формальный титул правителей Франции, который носили со времени договора в Труа в 1420 году.
 6 октября — несмотря на провал референдума по принятию конституции Наполеон Бонапарт своей декларацией вводит в действие новую конституцию Батавской республики.
 9 октября — в Париже заключён прелиминарный мирный договор между Османской империей и Францией.
 10 октября — в Париже заключён мирный договор между Россией и Францией.
 28 октября — распущен Сейм Гельветической республики. Вместо него сформирован Сенат и малый совет.

Ноябрь 
 11 ноября — в Индии заключён договор между Англией и Аудом. Набоб-визир Саадат признал британский протекторат и уступил англичанам половину своих владений.
 17 ноября — в Санкт-Петербург прибыл французский посланник полковник Арман Огюстен Луи де Коленкур.
 21 ноября — избран первый ландманн (правитель) Гельветической республики.
 22 ноября — из Бреста (Франция) для восстановления французского господства над Гаити отплыл экспедиционный корпус дивизионного генерала Шарля Леклерка.
 28 ноября — умер французский минералог и геолог Деодат де Доломью. В честь него, в частности, назван минерал доломит, из числа мраморов.

Декабрь 
 5 декабря — начались переговоры Англии и Франции о заключении постоянного мирного договора.
 8 декабря — президент США Томас Джефферсон направляет конгрессу послание об экономии расходов и смягчении законов о натурализации и от мятежах.
 20 декабря — в Париж для переговоров прибыл представитель Российской империи генерал от инфантерии граф Георг Магнус Спренгтпортен.
 24 декабря — в Российской империи принят именной указ о купле-продаже земли.

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1801 году
 9 января — Осип Михайлович Ковалевский, польский и русский монголовед и тибетолог (ум. 1878).
 28 января — Жан Виктор Адам, французский литограф и живописец (ум. 1867).
 28 февраля — Мотеюс Валанчюс, литовский писатель и церковный деятель (ум. в 1875).
 17 марта — Александр Николаевич Креницын, русский поэт (ум. 1865).
 11 апреля — Козьма Прутков, директор Пробирной Палатки, действительный статский советник, кавалер ордена св. Станислава 1-й степени, автор стихов, басен, пьес и афоризмов.
 14 июня — Антоний Болеслав Глебович, польский публицист, переводчик и издатель (ум. 1847).
 15 июня — Карло Каттанео, итальянский писатель и политический деятель (ум. 1869).
 1 августа — Ксенофонт Алексеевич Полевой, русский писатель, литературный критик, журналист, книгоиздатель (ум. 1867).
 8 августа — Виктор Жакмон, французский путешественник, ботаник, геолог (ум. 1832).
 24 сентября — Михаил Васильевич Острогра́дский, русский и украинский математик и механик (ум. в 1862).
 16 октября — Йосип Елачич-Бужимский, генерал, граф, хорватский военный и государственный деятель (ум.1859)
 3 ноября — Винченцо Беллини, итальянский композитор (ум. 1835).
 22 ноября — Владимир Иванович Даль, русский писатель, врач, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» (ум. 1872).
 27 ноября — Александр Егорович Варламов, русский композитор (ум. 1848).
 8 декабря — Альберт Йегер, австрийский монах-бенедиктинец и историк (ум. 1891).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1801 году

 2 января — Иоганн Каспар Лафатер, швейцарский писатель и физиономист (р. 1741).
 14 марта — Игнацы Красицкий, польский поэт, драматург и публицист (р. 1735).
 24 марта — Павел I, российский император (р. 1754).
 25 марта — Новалис, немецкий натурфилософ, писатель, поэт мистического мироощущения, один из йенских романтиков (р. 1772).
 5 ноября — Мотоори Норинага, японский научный и культурный деятель периода Эдо (р. 1730).
 28 ноября — Деода де Доломьё, известный французский геолог и минералог, в честь которого назван минерал доломит (р. 1750).

См. также

Примечания